Filipinos steht für:
 Philippiner, Einwohner der Philippinen, siehe Philippinen #Bevölkerung
 Filipinos (Markenname), ehemalige spanische Marke des US-amerikanischen Lebensmittelherstellers Kraft Foods Group